Фокея (, ) — многозначный термин.

 Фокея — древнегреческий город.
 Фокея — астероид.